Torpeda Mark VII (amerykańska)
 Torpeda Mark VII (brytyjska)